Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Fontaines :

Rue des Fontaines-Roland à Liège.

Rue des Fontaines à Bergerac ;
 Rue des Fontaines à Lorient ;
 Rue des Fontaines au Mans ;
 Rue des Fontaines à Mende ;
 Rue des Fontaines-du-Temple à Paris ;
 Rue des Fontaines à Saint-Gaudens ;
 Rue des Fontaines à Toulouse.

Voir aussi 
 
 

Fontaines